Architektura
 oś urbanistyczna
 oś elewacji

Astronomia
 oś świata

Fizyka
 oś obrotu

Optyka
 oś optyczna
 oś optyczna kryształu

Geografia
 oś doliny
 oś ziemska
 Oś – wieś w Polsce położona w województwie opolskim, w powiecie kluczborskim, w gminie Lasowice Wielkie.

Historia
 Państwa Osi (II wojna światowa)

Matematyka
 oś liczbowa
 oś symetrii 
 oś współrzędnych
 oś rzędnych 
 oś odciętych
 oś kota

Mechanika
 Oś Adamsa
 oś (część maszyny)
 oś dowiązana 
 oś napędowa 
 oś podłużna
 oś poprzeczna
 oś silnikowa
 oś ślepa
 oś toczna
 oś wiązana

Medycyna
 oś elektryczna serca
 oś podwzgórze-przysadka-nadnercza

Inne
 Oś Saska
 Oś Stanisławowska
 Oś zła
 Oś czasu